Värdshuset Vita Hästen kan syfta på:

 Värdshuset Vita Hästen – en österrikisk operett i tre akter från 1930, se Vita Hästen
 Värdshuset Vita Hästen (film, 1964) – en dansk operett-komedifilm från 1964, originaltitel Sommer i Tyrol